Manuel Bartlett is de naam van verschillende personen:
 Manuel Bartlett Bautista (1894-1963), Mexicaans politicus
 Manuel Bartlett Díaz (1936- ), Mexicaans politicus, zoon van bovenstaande